Bruit noir peut désigner :

Sciences et techniques 
 en électronique : un Spectre électromagnétique dont la Densité spectrale de puissance présente un pic très précis ; voir 
 En Astrophysique, pour le cas particulier du rayonnement fossile du Big Bang, voir Fond diffus cosmologique

Musique 
 un projet musical de Pascal Bouaziz et Jean-Michel Pires (ex-membres de Mendelson)

Articles connexes 
 bruit blanc, le plus classique
 bruit rose

ru:Цвета шума#Другие